О’Хэнлон () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:
 О’Хэнлон, Джон (священник) (1821—1905)
 О’Хэнлон, Джон (шахматист) (1876—1960)
 О’Хэнлон, Джон (политик) (1872—1956)